Bessie (Oklahoma), een town in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Bessie Brown, een Amerikaanse blues- en jazzzangeres
 Bessie Camm, een Britse supereeuwlinge
 Bessie Head, een Engelstalig schrijfster
 Bessie Love, een Amerikaans actrice
 Bessie MacNicol, een Schots kunstschilderes
 Bessie Smith, een Amerikaans blueszangeres
 Bessie Smithbrug, een naar deze zangeres genoemde brug in Amsterdam
 Bessie (film), een Amerikaanse speelfilm uit 2015 over het leven van Bessie Smith
 Bessie Turf, een strippersonage